Superligaen 2016/2017 var den 27 säsongen av den danska Superligaen sedan starten. Regerande mästare var FC Köpenhamn från Köpenhamn. Säsongen innehöll 14 lag, utökad från 12 lag. Till denna säsongen ändrades strukturen, inspirerad av den belgiska ligan.

Grundserien

Poängtabell

Resultattabell

Mästerskapsserien

Poängtabell

Resultattabell

Nedflyttningsserier

Grupp A

Grupp B

Playoff

Europa League
{{#invoke:RoundN|N8|style=white-space:nowrap
|RD1 = Kvartsfinaler|RD2 = Semifinaler|RD3 = Final
|flex_tree=yes|skipmatch = 1-2;5 |omit_blanks = yes|3rdplace = no|score-boxes=3

| | Odense BK|3|1|4| Silkeborg IF|1|2|3| | AaB|0|1|1| Randers FC|2|2|4| | Odense BK|1|0|1| Randers FC|1|2|3| | FC Midtjylland|||3'| Randers FC|||0
}}
Kvartsfinaler

Semifinal

FinalFC Midtjylland kvalificerade sig för Europa League 2017/2018.Nedflyttning

Första omgången

Andra omgångenAGF spelar i Superligaen 2017/2018, Viborg FF vidare till tredje omgången.Esbjerg spelar i 1. Division 2017/2018, AC Horsens vidare till tredje omgången.Tredje omgångenFC Helsingør och AC Horsens spelar i Superligaen 2017/2018, Viborg FF och Vendsyssel FF spelar i 1. Division 2017/2018.''

Se även 
 1. division 2016/2017
 Effodeildin 2016 (färöiska högstaligan)
 Effodeildin 2017 (färöiska högstaligan)

Källor
 DBU.dk

2016 i Danmark
2017 i Danmark
Fotbollssäsongen 2016/2017
2016/2017